George Ross (-1682),  Ross, noble écossais ;
 George Ross (1691-1754),  Lord Ross, noble écossais ;
 George Ross (1730-1779), homme politique américain, signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis ;
 George William Ross (1841-1914), enseignant et homme politique canadien ;
 George Ross, acteur de cinéma ;
 George Ross, joueur de rugby à XV irlandais.